Personalisatie (informatica), een informaticaterm voor het op maat aanbieden van informatie
Personalisatie (denkfout), een psychologische aanduiding
Personalisatie (economie), een begrip voor het personaliseren of op maat maken van producten of diensten